Кали́д До́ннел Ро́бинсон () — американский соул-певец и автор-исполнитель. Лауреат и номинант многих музыкальных наград.

Биография 
 См. также «Khalid Early life» в английском разделе.
Родился 11 февраля 1998 года (Fort Stewart, штат Джорджия, США). Он провёл своё детство в разных местах, включая Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки, Fort Drum (Уотертаун, Нью-Йорк), и 6 лет в Германии (Гейдельберг), так как его мать Линда Вульф (Linda Wolfe) служила в армии. Вульф работала инженером-снабженцем более 10 лет и в итоге получила возможность петь в ансамбле армии США. Его мать пожертвовала возможностями преследовать свои собственные художественные мечты, чтобы поднять сына на ноги.

Дискография 

 American Teen (2017)
 EP SunCity (2018)
 Free Spirit (2019)
 Scenic Drive (2021)

Концертные туры

Собственные 

 The Location Tour (2017)
 American Teen Tour (2017–2018)
 Roxy Tour (2018)
 Free Spirit World Tour (2019)

Участие 

 Лорд – Melodrama World Tour (2017)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 allmusic.com
 

Поп-вокалисты США
Исполнители RCA Records
Халид